P99 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 99, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament